Cette page contient les pages d'homonymie de DPA et dpa.

DPA est un sigle qui peut signifier :
 Differential power analysis (en français, analyse de consommation, en cryptographie, l'étude des courants et tensions entrants et sortants d'un circuit dans le but de découvrir des informations secrètes comme des clés de chiffrement.

dpa est un sigle qui peut signifier :
 Deutsche Presse-Agentur, une agence de presse allemande.